Buchanan (Dacota do Norte)
Buchanan (Geórgia)
Buchanan (Michigan)
Buchanan (Virgínia)
Condado de Buchanan

Desambiguações de topônimos